Шенье́ () — многозначный термин.

 Шенье, Андре-Мари (фр. André Marie de Chénier; 1762—1794) — французский поэт, журналист, политик.
 Шенье, Мари-Жозеф (1764—1811) — французский поэт, драматург и политический деятель, младший брат Андре Шенье.
 Шенье, Луи (1722—1795) — французский дипломат и писатель, отец Луи-Совера, Андре и Мари-Жозефа Шенье.
 Шенье, Луи-Жозеф-Габриель (1800—1880) — французский писатель-историк и военный теоретик, сын Луи-Совера Шенье, племянник Андре и Мари-Жозефа Шенье.
 Шенье, Луи-Совёр (1761—1823) — французский военачальник, старший брат Андре-Мари Шенье и Мари-Жозефа Шенье.
 Шенье, Мари Пьер (1773—1832) — французский контрабасист, органист, композитор и музыкальный педагог.

 Шенье (Chepniers) — коммуна во Франции в регионе Пуату — Шаранта.

Примечания